Лазар може бити:
 Лазар (име), или било која особа са тим именом
 , личност из Библије
 Лазар (филм), југословенски филм из 1984.
 Лазар БВТ, српско оклопно возило

Особе 
 Лазар Хребељановић, српски владар
 Лазар Јовановић (стрелац), југословенски стрелац
 Лазар Јовановић (оперски певач), српски оперски певач
 Лазар Марковић (политичар), југословенски политичар
 Лазар Марковић (фудбалер), српски фудбалер
 Лазар Поп-Трајков, бугарски револуционар, песник и учитељ
 Лазар Стојановић (народни херој), народни херој Југославије
 Лазар Стојановић (редитељ), српски режисер и глумац